«Невероятный мир глазами Энцо» (; дословно — «Искусство гонок под дождем») — американский драматический фильм, основанный на романе «Гонки на мокром асфальте» Гарта Стайна. Роль собаки Энцо озвучил Кевин Костнер. Мировая премьера состоялась 7 августа 2019 года. В России фильм вышел в прокат 24 октября 2019 года.

Сюжет 
Для собаки по кличке Энцо жизнь — это гонка. Не важно, как ты ее проходишь — за рулём автомобиля или на четырёх лапах, всё равно тебя ждут крутые виражи, ямы-западни, опасные взлёты и падения. Они выбивают с трека даже самых сильных — это начинающий гонщик Дэнни и его пёс Энцо знают наверняка. Каждому из них предстоит своя гонка, но оба понимают: победить не значит обогнать соперников. Победить — значит вернуться после поражения на трассу и пройти её до самого финиша, какой бы скользкой ни была дорога.

В ролях

Примечания

Ссылки 

Фильмы на английском языке